La liste des personnages de Monster Allergy recense et décrit les personnages de cette série de bande dessinée et du dessin animé éponymes. Les noms des personnages sont ceux les plus utilisés dans les versions internationales, notamment la version italienne et la version anglaise (les noms utilisés dans les autres versions, dont la française, sont entre parenthèses).

Personnages principaux 
 Ezekiel Zick (appelé Zick Ezekiel en France) est le voisin et le meilleur ami d'Elena. Il est allergique à tout ce qui est allergène. Il l'ignorait mais il est dompteur de monstres. Il est capable de voir les fantômes et les monstres. Avant de rencontrer Elena, il n'avait pas d'ami. Il peut voir dans l'âme des gens et des animaux en les regardant ou en les touchant. Il a un teint pâle avec des cheveux bleus en bataille, un bonnet brun avec une ligne orange et une tige pendante dessus, un t-shirt aqua avec un O dessus qu'il porte par-dessus un chandail violet et des pantalons vert foncé troués au genou droit. Il tombe amoureux d'Elena.

 Elena Patata (appelée Elena Patate en France) est la voisine et la meilleure amie de Zick. Susceptible, elle se fâche souvent après les autres, mais elle essaye toujours de suivre le conseil de sa mère qui est de garder son calme. Elle aimerait être capable de voir les fantômes et les monstres comme Zick (et finira par en être capable). Avant de rencontrer Zick, elle n'avait pas d'ami à part Charlie qui est un enfant imaginaire. Elle deviendra abriteuse de monstres grâce à la mère de Zick qui lui transmettra son don. Elle est le personnage dont les vêtements changent le plus souvent, Ses cheveux roux sont souvent noués en une queue de cheval avec des boucles claires. Elle porte une casquette rose, blanche ou verte et des pantalons beiges ou brun ou une jupe en jeans. Elle est secrètement amoureuse de Zick.

Personnages secondaires

Famille de Zick 
Greta Barrymore est la mère de Zick, elle travaille comme fleuriste et est abriteuse de monstres. Son style vestimentaire est un style hippie et ses vêtements sont variés. Elle a de longs cheveux blonds avec des petites lunettes carrées, un haut dans le style des années 60 de couleur orange et des pantalons beige.
Zobedja « Zob » Zick (appelé Zachary « Zach » Ezekiel dans la version française)
Theo Barrymore et Tessa Barrymore sont les fantômes des parents de Greta.
Ezeria Zick et Maria Zick sont les parents de Zob. Ils vivent dans un petit village appelé Eilenou.

Famille d'Elena
Sfruscio (appelé Froufrou dans la version française et Purcy dans la version anglaise) est le chat d'Elena. Il essaie de sympathiser avec Timothy qui le trouve idiot et dégoûtant. C'est un gros chat brun.

Puffy est un lapin blanc aux yeux rouges, il a été donné à Elena par ses parents pour remplacer son chat quand il a été enlevé. Après s'être fait digérer par la plante qui se trouve sous la maison d'Elena, il est devenu à moitié monstre.

Julie Patata et Harvey Patata sont les parents d'Elena, ils veulent le bien de leur fille et ne savent rien à propos des aventures qu'elle vit avec Zick. Harvey est directeur d'un supermarché et Julie mère au foyer. Harvey est chauve sur le dessus du crâne, a des cheveux roux, il porte le plus souvent une chemise bleue avec une cravate rayée jaune et orange, des pantalons gris, une veste brune et des chaussures marron. Julie a un habillement presque aussi varié que sa fille et porte le plus souvent un gilet et un pantalon.

Lonzo Patata (appelé Porter dans la version anglaise) est le cousin d'Elena, Il s'agit d'un enfant presque hyperactif qui aime la saleté. Elena n'a pas hésité  à lui demander de faire le chat quand le sien a été enlevé par Magnacat, à ce moment il mangeait des croquettes pour chat. Il est en surpoids, a des cheveux châtains en bataille et il porte un t-shirt jaune avec un short de sport bleu.

École de Zick et Elena 
Patty Smirnov et Mattie O'Hare sont les premières personnes à rencontrer Elena. Elles vivent dans le même quartier que Zick et Elena, ce sont deux filles qui n'arrêtent de se mêler des affaires des autres. Elles n’aiment pas qu’Elena soit amie avec Zick, qui est la seule personne sur leur liste noire. À chaque fois qu'Elena les voit, elle leur montre qu'elle veut être la deuxième sur leur liste noire. Elles possèdent un album de photos de chats avec une section de chats morts. Patty a des cheveux bruns avec un anneau bleu et une camisole rouge sur une chemise bleue et une jupe bleue, Mattie a des cheveux bleu foncé avec des boudins sur les côtés qui sont tenus par des barrettes en forme de fleurs, des lunettes foncées rondes et un gilet vert forêt par-dessus une chemise turquoise et une jupe bleue.

David McMackamack est un gars qui a choisi Zick et Elena comme têtes de turcs (Zick pour son apparence et Elena pour son nom de famille), il bégaie beaucoup, pour cette raison Zick et Elena l'appellent DeDevid. Il veut avoir l'air d'un dur, mais il a peur quand Zick lui fait les yeux de spectres (selon Zick, il dort une semaine avec ses parents après les avoir vus) et il est quand même sensible et cultivé. Lorsqu'il est chez lui il ne bégaie pas. Il a une coupe de cheveux de moine de couleur blonde avec un gilet rayé blanc et bleu et des pantalons beiges.

Soup et Ford sont les deux bras droits de DeDevid. Ils l'aident dans son rôle de brute de l'école. Ils sont souvent à côté de lui sauf quand il est avec araignée. Soup porte des lunettes d'intellectuel avec une chemise bleu clair et un jean foncé avec des cheveux en brosse. Ford est un homme en surpoids qui a le crâne rasé avec un appareil dentaire et il porte une veste rouge par-dessus une chemise orange.

Annie Van Mousse est une fille assez timide, elle est surnommée « araignée » par certains élèves. Elle et DeDevid vont devenir de bons amis après qu'il lui aura montré son côté sensible et il deviendra de moins en moins une brute. Elle a peur des histoires d'horreur. Elle a des cheveux bruns avec un chignon de manga, des lunettes rondes orange, une jupe bleue et une veste bleue avec un t-shirt rose clair.

Petula Swift est la professeure de la classe de Zick et Elena.

Anguanes 
Emily Veermeer (appelée Ermelia dans la version française)
Moog Magister

Tuteurs 
Timothy Moth
Jérémy Joth
Laraby-Luth alias Lardine

Monstres 
Bombo
Bombolo

Autres dompteurs

Autres abriteurs

Autres non classés 

Charlie Schuster était le meilleur ami d'Elena avant qu’elle ne rencontre Zick. Il s'agit au fait d'un enfant imaginaire dont les parents sont des espions qui jouent au golf. Il est créé par Elena pour la réconforter. Au début, Zick est jaloux de ce dernier mais finit par l'apprécier. Les seuls qui peuvent le voir sont Elena (parce qu’elle l’a créé), Zick et les autres qui peuvent voir les monstres (car il existe dans le monde des monstres et fantômes). Il disparaît quand Elena et Zick emprisonnent parfaitement leur premier monstre. Il a un collier avec un anneau autour du cou, des cheveux bruns en brosse, une camisole brune sur un t-shirt beige.

Officier Jackson est une policière de Big Burg et Old Mill qui enquête sur plusieurs événements dans la série et à l'air de bien s'entendre avec les personnages principaux. C'est une femme noire qui porte un uniforme de police avec une coupe afro violette et des lunettes fumées rose foncé.

Voir aussi 

Monster Allergy
Monster Allergy